El término «Bechtel» puede hacer referencia a:

Bechtel Corporation: una empresa estadounidense dedicada a la ingeniería.
Villa Bechtel: un borough del condado de Berks, dentro del estado de Pensilvania.
Guy Bechtel: un historiador, periodista y biógrafo oriundo de Francia.